Springwater bezeichnet folgende Orte:

 Springwater (Ontario) in Simcoe County, Ontario
 Springwater (New York) in Livingston County, New York
 Springwater (Oregon), ein gemeindefreies Gebiet in Clackamas County, Oregon
 Springwater (Town), eine Town(ship) im Waushara County, Wisconsin

Springwater bezeichnet 
 ein Pseudonym von Phil Cordell, unter dem das Instrumental-Stück I Will Return 1971 veröffentlicht wurde